Il campionato di Serie A2 2018-2019 è stata la 21ª edizione della categoria. La stagione regolare ha preso avvio il 6 ottobre 2018 e si è conclusa il 27 aprile 2019, prolungandosi fino al 25 maggio con la disputa delle partite di spareggio. Questa edizione è caratterizzata dall'introduzione di un terzo girone e dal conseguente primato nel numero di società partecipanti: 36, di cui più della metà proveniente dalla Serie B e al debutto nella seconda serie. Per compensare l'elevato numero di defezioni registrato nella massima serie, saranno promosse in Serie A 5 società: oltre alle vincenti dei tre gironi saliranno due ulteriori società tramite i play-off, a cui accedono otto squadre (le seconde classificate, le terze classificate e le due migliori quarte classificate). Inoltre, è stato corretto anche il numero di retrocessioni per un totale di 6: le ultime classificate dei tre raggruppamenti al termine della stagione regolare e ulteriori tre formazioni da definire attraverso un play-out tra la terzultima e la penultima di ciascun girone. I play-out si disputeranno solamente se al termine della stagione regolare il divario tra la penultima e la terzultima classificata sarà inferiore a 8 punti. In caso contrario, retrocederà direttamente la penultima classificata.

Partecipanti
Preso atto della rinuncia dell'; dell'esclusione nello scorso campionato del  che ha ridotto a una sola unità le retrocessioni dalla Serie A; dell'iscrizione di 34 delle società aventi diritto; il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha provveduto al ripescaggio delle società  e  e definito l’organico per la stagione sportiva 2018-2019 in 36 società. Nel girone B, l'Orte ha assunto l'identità della storica Roma Calcio a 5, sprofondata negli anni in Serie D. A sciogliersi è formalmente la società capitolina, per permettere alla B&A Orte di trasferirsi nella Capitale e assumere la denominazione "Roma Calcio a 5". Nel girone C, a distanza di due anni dal trasferimento forzato, la Virtus lascia Noicattaro per fare ritorno a Rutigliano, ripristinando la denominazione originaria. Il Milano è la società che vanta il maggior numero di partecipazioni assolute (9 edizioni) mentre appartiene alla Salinis la striscia più lunga di partecipazioni consecutive alla categoria (6 edizioni, dal 2013-14). Tutte le società provenienti dalla Serie B sono all'esordio nella categoria, eccetto  (mancava dalla stagione 2014-15, disputata come "Astense"),  (dal 2004-05) e  (dal 2012-13).

Avvenimenti

Esclusioni 
In data 6 marzo 2019 la Giustizia sportiva escludeva dal girone C la società Academy Futsal Marigliano per il mancato saldo dell’iscrizione al campionato di Serie A2 2018-19 non versata integralmente. La decisione seguiva la mancata autorizzazione da parte dei commissari di campo preposti alla riscossione alla disputa degli incontri domestici dei campani contro Salinis (16 febbraio) e Futsal Cobà (2 marzo). Considerato che l'esclusione dell'Academy Futsal Marigliano avviene nel girone di ritorno, tutte le gare residuali in calendario sono state considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della società antagonista.

Sorteggio calendari 
Il calendari dei gironi sono resi noti lunedì 17 agosto sul sito web della Divisione Calcio a 5 e sulle edizioni del giorno successivo di Corriere dello Sport e Tuttosport, media partner della Divisione Calcio a 5.

Soste

Girone A

Classifica

Verdetti 
 Petrarca e, dopo i play-off, Mantova promossi in Serie A 2019-20.
 Ossi e, dopo i play-out, Bubi Merano retrocessi in Serie B 2019-20.
 CDM Genova ripescato in Serie A 2019-20.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Petrarca (15) 
 Minor numero di vittorie: Ossi (1)
 Maggior numero di pareggi: Mantova, Milano (7)
 Minor numero di pareggi: Villorba, Ossi (1)
 Maggior numero di sconfitte: Ossi (20)
 Minor numero di sconfitte: Mantova, Petrarca (3)
 Miglior attacco: Mantova, Villorba (111)
 Peggior attacco: Ossi (35)
 Miglior difesa: Petrarca (52)
 Peggior difesa: Ossi (180)
 Miglior differenza reti: Mantova (+47)
 Peggior differenza reti: Ossi (-145)
 Miglior serie positiva: Mantova, Petrarca (11) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Petrarca (7)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Ossi (12)
 Partita con maggiore scarto di gol: L84-Ossi 16-1 (15)
 Partita con più reti: Mantova-Ossi 15-3 (18)
 Maggior numero di reti in una giornata: 19ª, 21ª (66)
 Minor numero di reti in una giornata: 5ª (32)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone B

Classifica

Verdetti 
 Lido di Ostia promosso in Serie A 2019-20.
 Atlante Grosseto e, dopo i play-out, Prato retrocessi in Serie B 2019-20.
 Virtus Aniene 3Z ripescata in Serie A 2019-20.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: Lido di Ostia (17)
 Minor numero di vittorie: Atlante (2)
 Maggior numero di pareggi: Real Cefalù (10)
 Minor numero di pareggi: Atlante (0)
 Maggior numero di sconfitte: Atlante (20)
 Minor numero di sconfitte: Lido di Ostia (1)
 Miglior attacco: Lido di Ostia (107)
 Peggior attacco: Pistoia (59)
 Miglior difesa: Lido di Ostia (43)
 Peggior difesa: Atlante (143)
 Miglior differenza reti: Lido di Ostia (+64)
 Peggior differenza reti: Atlante (-71)
 Miglior serie positiva: Tombesi, Lido di Ostia (13)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Lido di Ostia (9)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Atlante (9)
 Partita con maggiore scarto di gol: Atlante-Lido di Ostia 4-18 (14)
 Partita con più reti: Atlante-Lido di Ostia 4-18 (22)
 Maggior numero di reti in una giornata: 22ª (57)
 Minor numero di reti in una giornata: 11ª (31)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Girone C

Classifica

Verdetti 
 C.M.B. e, dopo i play-off, Sandro Abate promossi in Serie A 2019-20.
  Academy Futsal Marigliano esclusa dal campionato per il mancato saldo dell’iscrizione al campionato di Serie A2 2018-19, non versata integralmente. Tutte le gare residuali in calendario sono state considerate perse con il punteggio di 0-6 a favore della società antagonista.
 Salinis non iscritta al campionato di Serie A2 2019-20; Bisceglie retrocesso in Serie B 2019-20 ma successivamente ripescato.

Capoliste solitarie

Statistiche 
 Maggior numero di vittorie: CMB (19)
 Minor numero di vittorie: Bisceglie (2)
 Maggior numero di pareggi: Atletico Cassano (7)
 Minor numero di pareggi: Bisceglie, Sammichele (0)
 Maggior numero di sconfitte: Bisceglie (20)
 Minor numero di sconfitte: CMB (1)
 Miglior attacco: CMB (153)
 Peggior attacco: Bisceglie, Barletta (43)
 Miglior difesa: Sandro Abate (50)
 Peggior difesa: Marigliano (147)
 Miglior differenza reti: Sandro Abate (+101)
 Peggior differenza reti: Marigliano (-102) 
 Miglior serie positiva: Sandro Abate (12)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Sandro Abate (8)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Bisceglie (15)
 Partita con maggiore scarto di gol: Marigliano-Atletico Cassano 1-18 (17)
 Partita con più reti: Marigliano-Atletico Cassano 1-18, Tenax-Marigliano 17-2 (19) 
 Maggior numero di reti in una giornata: 22ª (65)
 Minor numero di reti in una giornata: 6ª (37)

Classifica marcatori

Calendario e risultati

Play-off

Formula 
Per determinare le altre due società promosse verranno disputate gare di play-off su due turni, dove accedono le squadre classificatesi tra la seconda e la quarta posizione nei rispettivi gironi che si affronteranno in un doppio spareggio (andata e ritorno, la prima partita verrà giocata in casa dell'ultima classificata). Gli accoppiamenti sono stati determinati prima dell'inizio della stagione. Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore.

Risultati

Primo turno

Andata

Ritorno

Secondo turno

Andata

Ritorno

Play-out

Formula 
Le squadre che hanno concluso il campionato alla decima e all'undicesima posizione si affronteranno in un doppio spareggio (andata e ritorno, la prima partita verrà giocata in casa dell'ultima classificata) per determinare le tre squadre che retrocederanno in Serie B. Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.

Risultati

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
Il girone A di Serie A2 sul sito della Divisione Calcio a 5
Il girone B di Serie A2 sul sito della Divisione Calcio a 5
Il girone C di Serie A2 sul sito della Divisione Calcio a 5

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2018
Calcio a 5 nel 2019